Parque Ouro Verde é um bairro localizado na zona norte de Londrina .

Principais Vias

 Av. Clarice de Lima Castro
 Av. José Del Ciel Filho
 R. Álvaro Grotti
 R. Ermiro Barbosa Lemes
 R.  José Geraldo Canezin
 R. Sudão
 R. Tanganica

Subdivisões

 Conjunto Anselmo Vedoato
 Conjunto Professora Hilda Mandarino
 Jardim Barcelona
 Jardim Hirata
 Jardim Imagawa
 Jardim Marajoara
 Jardim Maria Luiza
 Jardim Nova Olinda
 Jardim Santo André
 Moradias Cabo Frio
 Parque Ouro Verde
 Residencial Severo Rudin Canziani

Bairros de Londrina